Cet article présente le bilan saison par saison du Real Madrid CF.

Bilan

Titres et trophées

Compétitions officielles

Compétitions régionales 
 Championnat régional centre (18)
 Vainqueur en 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1913, 1916, 1917, 1918, 1920, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1929, 1930 et 1931.

 Coupe Mancomunados (5)
 Vainqueur en 1931, 1932, 1933, 1934 et 1935.

Compétitions amicales 

Soit un total de 278 titres.

Les records 

 Plus de matches joués: Raúl avec 741 matches officiels.
 Meilleur buteur: Cristiano Ronaldo avec 450 buts officiels.
 Joueur le plus titrés: Marcelo (24 titres)
 Nombre de titres : 92 titres officiels (66 nationaux et 26 internationaux)
 Compétitions nationales
 Liga: (35 titres)
 Coupe du Roi: (19 titres)
 Supercoupe d'Espagne: (11 titres)
 Coupe de la Ligue: (1 titre)
 Coupe Eva Duarte: (1 titre)
 Compétitions internationales
 Ligue des Champions: (14 titres)
 Supercoupe de l'UEFA: (4 titres)
 Coupe du monde des clubs: (4 titres)
 Coupe intercontinentale: (3 titres)
 Ligue Europa: (2 titres)

 Plus grand nombre de saisons consécutives en Liga: 89 (toutes les saisons) ()
 Nombre de saisons en Segunda Division: aucune ()
 Plus mauvais résultat en Liga:  (Saison 1947/48)
 Plus grand nombre de victoires en Liga: 32 (Saison 2011/2012) ()
 Record d'invincibilité à domicile: 121 matchs, soit 2940 jours (8 ans et 18 jours)
 Victoires consécutives en matches officiels toutes compétitions confondues: 22 (2014) () — à deux matchs du record mondial détenu par le club brésilien de Coritiba (24).
 Plus grand nombre de matches consécutifs sans défaites toutes compétitions confondues: 40  (Saisons 2015-2016 et 2016-2017) — 
 Plus grand nombre de qualifications consécutives en demi-finale de la Ligue des champions : 8  (2011 à 2018) — 
 Plus grand nombre de titres consécutifs en Ligue des champions nouvelle formule (depuis 1992) : 3 (2016, 2017, 2018) — 
 Plus grand nombre de matches consécutifs en marquant au moins un but toutes compétitions confondues : 73 (Saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018) —  
 Plus grand nombre de points: 100 (Saison 2011/2012) ()
 Plus grand nombre de buts marqués : 121 (Saison 2011/2012) ()
 Plus grand différence de buts : +89 (Saison 2011/2012) ()
 Plus gros scores pour le Real Madrid:
 Coupe du monde des clubs de la FIFA: Real Madrid 4-0 Cruz Azul (2014)
 En Coupe intercontinentale: Real Madrid 5-1 CA Peñarol (1960)
 En Ligue des Champions: Real Madrid 9-0 B 1913 Odense (1961)
 En Supercoupe de l'UEFA: Real Madrid 3-1 Feyenoord (2002)
 En Liga: Real Madrid 11-2 Elche CF (Saison 1959/60)
 En Coupe du Roi: Real Madrid 11-1 FC Barcelone (1943)
 Supercoupe d'Espagne: Real Madrid 4-1 FC Barcelone (1990) et (1997)
 Plus gros scores encaissés:
 Coupe du monde des clubs de la FIFA: Real Madrid 2-2 SC Corinthians (2000)
 En Coupe intercontinentale: Real Madrid 0-2 CA Peñarol (1966)
 En Ligue des Champions: AC Milan 5-0 Real Madrid (1989)
 En Supercoupe de l'UEFA: Real Madrid 2-4 Atlético Madrid (2018)
 En Liga: Espanyol Barcelone 8-1 Real Madrid (Saison 1929/30)
 En Coupe du Roi: Valence CF 6-0 Real Madrid (Saison 1998/99)
 Supercoupe d'Espagne: Real Sociedad 4-0 Real Madrid (1982)

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Bilan saison par saison de l'Atlético de Madrid
 Bilan saison par saison du FC Barcelone

Lien externe 
  Site officiel

Madrid
Real Madrid (football)